Héraclien, (370 - 413) un consul romain du Bas-Empire, soutient puis adversaire de Flavius Honorius (tentative d'usurpation) 
 Aurelius Heraclianus, Préfet du prétoire de Gallien.